Александр Логунов:
 Логунов, Александр Александрович (род. 1960) — российский футбольный тренер.
 Логунов, Александр Андреевич (род. 1989) — российский математик.
 Логунов, Александр Никитич (1926—1968) — Герой Советского Союза.
 Логунов, Александр Петрович (род. 1954) — российский историк и политолог.